Сту́ре () — один из знатнейших родов средневековой Швеции, из которого, в частности, происходили:

 Стен Стуре Старший;
 Сванте Нильсон;
 Стен Стуре Младший;
 Нильс Стуре

  (1509/10—1560) — член британского Парламента в 1545 году;
 Лидия Стуре (1884—1908) — российская революционерка, член Северного боевого летучего отряда.

Примечание